de Engelse benaming van de schelvis (en de Franse benaming voor een gerookte schelvis)
 Kapitein Haddock, een personage uit de stripverhalen van Kuifje
 Haddock (software), een documentatiegenerator voor de programmeertaal Haskell